Usch bezeichnet:

 Usch (Eifel), Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Usch, deutscher Name der Stadt Ujście in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

 Usch (Nordukraine), Zufluss des Prypjat nahe Tschornobyl, Ukraine
 Usch (Transkarpatien), Zufluss des Laborec, bei Drahňov, Ukraine und Slowakei

 Usch (Mesopotamien) (UŠ), mesopotamisches Längen-, Himmels- und Zeitmaß